Случай:
 Случай в древнегреческой философии
 Случай в страховании
 Случай в финансах
 Случай в гражданском праве
 Случай в уголовном праве
  — название ряда фильмов.

См. также 
 Случайное событие
 Случайность